Línea 33 puede referirse a:
 Línea 33 de colectivos de Buenos Aires (Argentina).
 Línea 33 de colectivos de Córdoba (Argentina).
 Línea 33M de colectivos de San Juan (Argentina).
 Línea 33S de colectivos de San Juan (Argentina).
 Línea 33 de autobuses de Málaga (España).
 Línea 33 de autobuses de Madrid (España).
 Línea 33 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).
 Línea 33 de los autobuses de Valladolid (España).
 Línea 33 de Movibus en la Región de Murcia (España).